Luftschiffer ist

eine veraltete Bezeichnung für Ballonfahrer, siehe Ballonfahren
militärisch beispielsweise Feldluftschiffer oder k.u.k Luftschiffertruppe
eine Person, die zur Mannschaft eines Luftschiffs gehört
ein sowjetischer Film von Anatoli Wechotko und Natalija Troschtschenko aus dem Jahr 1975